Cerkiew Świętej Wstawiennictwa () – prawosławna cerkiew parafialna w Czortkowie (hromada Czortków, rejon czortkowski, obwód tarnopolski).

Została uznana za zabytek architektury o znaczeniu lokalnym (numer ochronny 1749).

Historia 
W latach 1903–1905 zbudowano cerkiew według projektu lwowskiego architekta, Mykołaja Szaszkiewicza i czortkowa budowniczego, Andrija Drażnowskiego. Zbudowano także dzwonnicę.

14 października 1905 r., w święto wstawiennictwa Najświętszej Marii Panny cerkiew konsekrował biskup stanisławowski UKG, Grzegorz Chomyszyn.

W 1908 r. wybudowano nad źródłem drewnianą kaplicę Matki Boskiej, która wcześniej znajdowała się na przykościelnym dziedzińcu, a po trzech latach na miejscu drewnianej pojawiła się nowa kaplica murowana.

W 1996 roku obok cerkwi wybudowano 40-metrową dzwonnicę.

Latem 2001 r. w pobliżu kaplicy wybudowano nowe źródło zwane "Wiosną All-Królowej", a 11 sierpnia 2002 r. odbyła się konsekracja przez arcybiskupa Wiosny All-Królowej przez prymas ZKP, ogromną wspólnotę wierzących. 24 sierpnia 2004 r. nad kaplicą pojawił się obraz Matki Boskiej pokryty omoforionem. 

Każdego roku 11 sierpnia, w pobliżu źródła Wszelakiej Królowej wysyłane jest święto.

Przypisy 

Cerkwie eparchii tarnopolsko-trembowelskiej
Obiekty sakralne w Czortkowie